John Isner era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Roger Federer con il punteggio di 6-1, 6-4. Per Federer si tratta del ventottesimo successo in un Masters 1000 e del 101º torneo ATP vinto.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (quarto turno)
  Alexander Zverev (secondo turno)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  Roger Federer (campione)
  Kei Nishikori (secondo turno)
  Kevin Anderson (quarti di finale)
  John Isner (finale)
  Stefanos Tsitsipas (quarto turno)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Karen Chačanov (secondo turno)
  Borna Ćorić (quarti di finale)
  Milos Raonic (terzo turno)
  Daniil Medvedev (quarto turno)
  Marco Cecchinato (terzo turno)
  Fabio Fognini (terzo turno)
  Gaël Monfils (ritirato)

  Nikoloz Basilašvili (quarto turno)
  David Goffin (quarto turno)
  Kyle Edmund (quarto turno)
  Denis Shapovalov (semifinale)
  Diego Schwartzman (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (quarti di finale)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Grigor Dimitrov (terzo turno)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Guido Pella (secondo turno)
  Nick Kyrgios (quarto turno)
  Frances Tiafoe (quarti di finale)
  Márton Fucsovics (secondo turno)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Steve Johnson (secondo turno)
  John Millman (secondo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (semifinale)
  Aleksandr Bublik (secondo turno)
  Pablo Cuevas (primo turno)
  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)

  Thiago Monteiro (primo turno)
  Reilly Opelka (terzo turno)
  Andrej Rublëv (terzo turno)
  Casper Ruud (primo turno)
  Lorenzo Sonego (secondo turno)
  Mikael Ymer (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Evans (secondo turno)
  Lloyd Harris (secondo turno)

  Mackenzie McDonald (secondo turno)

Wildcard 

  Christopher Eubanks (primo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Miomir Kecmanović (secondo turno)

  Nicola Kuhn (primo turno, ritirato)
  Tseng Chun-hsin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2019